Палафо́кс () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Палафокс, Антонио (род. 1936) — мексиканский теннисист и теннисный тренер.
  (1923—2006) — мексиканский теннисист.
 Палафокс-и-Портокарреро, Киприано, 8-й граф де Монтихо (1784—1839) — испанский военный и политический деятель; отец французской императрицы Евгении.
 Палафокс Портокарреро-и-Киркпатрик, Мария Евгения (1826—1920) — императрица Франции, супруга императора Наполеона III.
 Палафокс-и-Портокарреро, Мария Томаса (1780—1835) — испанская дворянка, художница и интеллектуал.
 Палафокс Портокарреро-и-Киркпатрик, Мария Франсиска (1825—1860) — супруга Хакобо Фитц-Джеймса Стюарта, 15-го герцога Альба.